Miejscowości w USA:
 Butte – jednostka osadnicza w stanie Alaska, w okręgu Matanuska-Susitna
 Butte – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Boyd
 Butte – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McLean
 Butte – miasto w stanie Montana, w hrabstwie Silver Bow
Gminy w USA:
 Butte (ang. Butte Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Boyd
 Butte (ang. Butte Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McLean
 Butte (ang. Butte Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lyman
 Butte (ang. Butte Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Mellette
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Butte (ang. Butte County) – w stanie Kalifornia
 hrabstwo Butte (ang. Butte County) – w stanie Idaho
 hrabstwo Butte (ang. Butte County) – w stanie Dakota Południowa